Kloster Fontaine (zu deutsch „Brunnenkloster“) ist der Name von Klöstern, deren Ursprung i. d. R. im Zusammenhang mit einer Heilquelle gesehen wird, darunter:
 Kloster Fontaine-les-Blanches, ehemalige Zisterzienserabtei am Südrand der Gemeinde Autrèche bei Château-Renault im Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire
 Kloster Fontaine-Daniel (Fons Danielis), ehemalige Zisterzienserabtei im Département Mayenne, Region Pays de la Loire in Frankreich
 Kloster Haute-Fontaine (Altus Fons, Hautefontaine), ehemalige Zisterzienserabtei in der Gemeinde Ambrières im Département Marne, Region Champagne-Ardenne, in Frankreich
 Kloster Fontaine-Gérard in der Normandie
 Kloster Fontainejean, ehemalige Zisterzienserabtei in der Gemeinde Saint-Maurice-sur-Aveyron im Département Loiret, Region Centre-Val de Loire, Frankreich

Siehe auch:
 Kloster Brunnen